Der BMW N62 ist ein Ottomotor mit 8 Zylindern in V-Anordnung des bayerischen Fahrzeugherstellers BMW und Nachfolger des BMW M62. Der Motorblock besteht aus Alusil, einer übereutektischen Aluminiumlegierung (AlSi17Cu4Mg), und wurde von 2001 bis 2010 in München hergestellt. Jeder Zylinder hat 4 Ventile und eine indirekte sequentielle Kraftstoffeinspritzung Sequential Fuel Injection (SFI). Die Ventilsteuerung erfolgt über die BMW-Valvetronic und die Doppel-Nockenwellenverstellung VANOS.

Des Weiteren ist der N62 gegenüber dem Vorgängermotor BMW M62 jetzt auch im Volllast-Betrieb über die Lambdasonden kraftstoffmengengeregelt. Das senkt im Volllast-Betrieb den Kraftstoffverbrauch und verbessert die Abgaswerte wie den Gehalt an Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoff (HC), Stickoxide (NOx) und vor allem von Benzol.

Beim International Engine of the Year Award gewann der N62 im Jahre 2002 in den Kategorien Best New Engine, Above 4-litre sowie International Engine of the Year.

Nachfolger wurde der BMW N63.

Daten

Verwendung 
N62B36
 2001–2003 im E65/E66 als 735i/735Li

N62B40
 2005–2010 im E60 als 540i (nur in Europa)
 2005–2008 im E65/E66 als 740i/740Li

N62B44
 236 kW (319 PS) 
 2004–2006 im E53 als X5 4.4i

 245 kW (333 PS) 
 2001–2005 im E65/E66 als 745i/745Li
 2003–2005 im E60/E61 als 545i
 2003–2005 im E63/E64 als 645Ci
 seit 2005 im Morgan Aero 8

 368 kW (500 PS) mit Radialverdichter
 2005–2007 im BMW Alpina B5
 2006–2007 im BMW Alpina B6
 2003–2008 im BMW Alpina B7

 390 kW (530 PS) mit Radialverdichter
 2007–2010 im BMW Alpina B5 S
 2007–2010 im BMW Alpina B6 S

N62B48
 265 kW (360 PS) 
 2004–2006 im E53 als  X5 4.8is

N62B48TU
 270 kW (367 PS) 
 2005–2008 im E65/E66 als 750i/750Li
 2005–2010 im E60/E61 als 550i 
 seit 2006 im E63/E64 als 650i
 2007–2010 im E70 X5 4.8i
 seit 2003 im Wiesmann GT MF 4
 seit 2012 im Morgan Plus 8
 seit 2016 im Bristol Bullet

Einzelnachweise

Weblinks 

Drehmoment- und Leistungsdiagramm des N62B36 beim 7er-Forum, abgerufen am 1. Januar 2018.

N62
Bmw N62